Jesse (documentaire), Nederlandse documentairefilm uit 2017
 Jesse (Janis Ian), muzieknummer van Janis Ian
 Jesse (televisieserie), Amerikaanse sitcom (1998-2000) 
 Jesse (voornaam), nevenvorm van de naam Isaï, de vader van koning David
 Boom van Jesse, stamboom van Isaï tot Jezus
 Ray Gordy, Amerikaans worstelaar

Personen met de achternaam Jesse
 Nico Jesse, fotograaf  
 Hendrik Jesse, architect
 Henk Jesse, radio pionier

Personen met de voornaam Jesse
 Jesse Hughes, Amerikaans rockartiest 
 Jesse Joronen, Fins voetballer 
 Jesse van Kartli, koning van Kartli/Georgië (1714-1716) 
 Jesse Klaver, Nederlands politicus 
 Jesse McCartney, Fotomodel/Zanger/Acteur